Rogue River ist der Name folgender Flüsse:
 Rogue River (Grand River), Fluss in Michigan (USA)
 Rogue River (Pazifischer Ozean), Fluss in Oregon (USA)
 Rogue River (South Yamhill River), Fluss in Oregon (USA)
 Rogue River (Hess River), Fluss in Yukon (Kanada)

Rogue River ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Rogue River (Stadt, Oregon), Stadt in Oregon

Siehe auch:
 Rouge River